Каллис (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каллис, Дон (род. 1967) — канадский менеджер и комментатор в рестлинге, бывший рестлер.
Каллис, Моника (род. 1956) — немецкая гребчиха.
 Каллис, Оскар (1892—1918) — один из самых представительных художников народного романтизма в Эстонии.
 Каллис, Стэн (1916—2001) — английский футболист и футбольный тренер.